

Grupa 1 

30 października 1974

20 listopada 1974

16 kwietnia 1975

20 kwietnia 1975

30 kwietnia 1975

11 maja 1975

8 czerwca 1975

30 października 1975

12 listopada 1975

19 listopada 1975

23 listopada 1975

3 grudnia 1975

Grupa 2 

4 września 1974

13 października 1974

30 października 1974

20 listopada 1974

16 marca 1975

2 kwietnia 1975

16 kwietnia 1975

1 maja 1975

24 września 1975

15 października 1975

19 października 1975

19 listopada 1975

Grupa 3 

4 września 1974

30 października 1974

16 marca 1975

4 czerwca 1975

9 czerwca 1975

30 czerwca 1975

13 sierpnia 1975

3 września 1975

15 października 1975

19 października 1975

15 października 1975

Grupa 4 

29 września 1974

13 października 1974

20 listopada 1974

5 lutego 1975

17 kwietnia 1975

11 maja 1975

1 czerwca 1975

3 września 1975

12 października 1975

29 października 1975

16 listopada 1975

17 grudnia 1975

Grupa 5 

1 września 1974

25 września 1974

9 października 1974

20 listopada 1974

19 kwietnia 1975

5 czerwca 1975

3 września 1975

10 września 1975

27 września 1975

15 października 1975

26 października 1975

22 listopada 1975

Grupa 6 

30 października 1974

20 listopada 1974

1 grudnia 1974

2 kwietnia 1975

30 kwietnia 1975

10 maja 1975

18 maja 1975

21 maja 1975

12 października 1975

29 października 1975

12 listopada 1975

23 listopada 1975

Grupa 7 

8 września 1974

12 października 1974

16 listopada 1974

7 grudnia 1974

25 maja 1975

5 czerwca 1975

3 września 1974

9 września 1975

27 września 1975

12 października 1975

15 listopada 1975

Grupa 8 

13 października 1974

20 listopada 1974

18 grudnia 1974

22 grudnia 1974

23 lutego 1975

27 kwietnia 1975

4 czerwca 1975

11 czerwca 1975

11 października 1975

19 listopada 1975

21 grudnia 1975

28 lutego 1976

Awans 
Awans do ćwierćfinałów uzyskały zwycięzcy grup:
 Czechosłowacja

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1976

Linki zewnętrzne 
 Strona kwalifikacji na RSSSF.com

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1976
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej